Федеральный совет ( — Совет Федерации) — название ряда органов власти в немецкоязычных государствах.

 Федеральный совет — верхняя палата парламента Австрийской Республики.
 Федеральный совет — правительство Швейцарской Конфедерации.

См. также 
 Бундестаг
 Бундесрат